Rantanen ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Rantanen (* 1998), finnische Fußballspielerin
 Anna-Kaisa Rantanen (* 1978), finnische Fußballspielerin
 Heli Rantanen (* 1970), finnische Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Jari Rantanen (* 1961), finnischer Fußballspieler
 Kaarlo Rantanen (* 1988), finnischer Fußballspieler

 Merja Rantanen (* 1980), finnische Orientierungsläuferin
 Mikko Rantanen (* 1996), finnischer Eishockeyspieler
 Seppo Rantanen (* 1963), finnischer Skilangläufer
 Siiri Rantanen (* 1924), finnische Skilangläuferin
 Yrjö Rantanen (1950–2021), finnischer Schachspieler